Siegfried van Denemarken, koning van Denemarken (ca. 777-798)
 Siegfried I van Guînes, graaf van Guînes (?-965)
 Siegfried van Luxemburg, graaf van Luxemburg (963-998)
 Siegfried I van Spanheim (+1065), graaf van Spanheim, markgraaf van Hongarije etc.
 Siegfried I van Eppenstein (1060-1084), keurvorst van Mainz
 Siegfried I van Weimar-Orlamünde (+1113), paltsgraaf aan de Rijn en graaf van Weimar-Orlamünde
 Siegfried I van Anhalt, vorst van Anhalt-Zerbst (1230/1244-1298)